Európa Szálló, Budapest
 Európa Szálló, Brassó
 Európa Szálló és Kávéház, Marosvásárhely
 Hotel Europe, Szarajevó
 Grand Hotel Europe, Szentpétervár